En mathématiques, un nombre ordinal donne la position d'un élément dans une suite ordonnée.
 En grammaire, un adjectif numéral ordinal exprime un ordre, un classement.
 En linguistique, un adverbe ordinal permet de hiérarchiser des éléments.
 En typographie, un indicateur ordinal est un signe adjacent à un nombre.
 En informatique, un compteur ordinal est un registre qui contient l'adresse mémoire d'une instruction.
 En liturgie, un ordinal est un livre qui contient l'ordre de la messe, les prescriptions liturgiques.